Дискография Simple Plan, канадской поп-панк-группы, состоит из 5 студийных альбомов, 2 концертных альбомов, 3 мини-альбомов, 1 видеоальбома, 20 синглов и 26 видеоклипов.

Альбомы

Студийные альбомы

Концертные альбомы

Мини-альбомы

Синглы

Промосинглы

Остальные песни в чарте

Видеоальбомы

Видеоклипы 
Следующий список музыкальных видеоклипов включает в себя официальные художественные видеоклипы, выпущенные Simple Plan. Данный список составлен на основе информации, указанной на официальном веб-сайте группы.

Саундтреки 
На протяжении существования группы её песни использовались в различных кинофильмах и мультфильмах. В данный список включены лишь официальные саундтреки, содержащие песни Simple Plan.

Примечания 

Simple Plan
Simple Plan